SC Dynamo (Ursum), een voetbalclub uit Ursum
 SC Dynamo Berlin, een sportclub uit Berlijn

Zie ook 
 SV Dynamo